Ла Пондероса има више значења:

 Ла Пондероса (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Пондероса (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Пондероса (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Пондероса (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Пондероса (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Пондероса (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Пондероса, Лауро де ла Пења (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Пондероса (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пондероса (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пондероса (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пондероса (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Пондероса, Сан Хосе де ла Лома, Пропиједад Привада (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Пондероса (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пондероса, Ла Каса дел Ладриљо (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пондероса, Гранха (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пондероса (Окуитуко), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Пондероса (Агвалегвас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Пондероса (Грал. Зуазуа), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Пондероса (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Пондероса (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Пондероса (Халпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Пондероса (Тевакан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Пондероса (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Пондероса (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Пондероса (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Пондероса (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Пондероса (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Пондероса (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Пондероса, Лос Бурос (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Пондероса, Порсикола (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Пондероса (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пондероса (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пондероса (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пондероса (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пондероса (Кастиљо де Теајо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пондероса (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пондероса (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пондероса (Калотмул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ла Пондероса (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику